20 Yanvar, station de métro à Bakou
 20 yanvar film de Cahangir Zeynallı, sorti en 1990
 20 yanvar titre donné aux victimes tuées le  en Azerbaïdjan